

Geografia

Belgio 
 Brecht – comune delle Fiandre (provincia di Anversa)

Germania 
 Brecht – comune del circondario Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)

Persone 
 Bertolt Brecht (1898-1956), drammaturgo tedesco
 George Brecht (1924-2008), artista statunitense

Altro 
 12298 Brecht – asteroide